Ла Лига 2009/2010 (Также именуемая  ввиду спонсорского контракта) — 79-й чемпионат Испании по футболу. Барселона защитила чемпионский титул. Сезон стартовал 29 августа 2009 года и завершился 17 мая 2010 года. В чемпионате участвуют 20 команд. По итогам турнира 3 команды, занявшие последние места, вылетели в Сегунду (Вторая лига Испании по футболу). В итоге 17 мая 2010 года каталонская «Барселона» стала чемпионом Испании. Клуб набрал 99 очков и завоевал свой 20-й чемпионский титул. Мадридский «Реал» набрал на 3 очка меньше. Набранные клубами очки стали рекордыми для чемпионов и вицечемпионов испанского чемпионата, также оба клуба выиграли по 31 матчу, что также является рекордом (как по абсолютному числу побед, так и по доле победных игр от их общего числа — 81,6 %).

По итогам предыдущего сезона Примеру покинули «Бетис», «Нумансия» и «Рекреативо». Их заменили «Херес», «Сарагоса» и «Тенерифе», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Сегунде 2008/09.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

* «Атлетико Мадрид» выиграл Лигу Европы — 2009/10 и автоматически попал в следующий розыгрыш Лиги Европы.
 «Мальорка» не прошла лицензирование в УЕФА, её место в Лиге Европы было передано «Вильярреалу».

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика игроков

Бомбардиры

Голевые передачи

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги

2009/2010
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2009 году
Спорт в Испании в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010